persone
 Clara Calamai attrice
 Piero Calamai capitano di mare, ultimo comandante del transatlantico Andrea Doria
 Marco Calamai giocatore ed allenatore di pallacanestro
 Enrico Calamai diplomatico
 Domitilla Calamai scrittrice
aziende
Lanificio Figli di Michelangelo Calamai